Мустафа Башчиевич Зумакулов (; 1898, сел. Шканты, Терское казачье войско — 1968, СССР) — партийный деятель, активный участник становления Советской Власти на Северном Кавказе. Первый секретарь Эльбрусского РК ВКП(б) 1935 г. Репрессирован (1941). Реабилитирован (1955). По национальности балкарец.

Биография 
 в десять лет нанялся пастухом к князю Кучукову
 1913 — принял в участие в крестьянском погроме имения Жанхотова, после чего скрывался от суда до 1917 года
 1917 — начал работать в железнодорожной охране
 1918 — записался добровольцем в Кабардино-Балкарский кавалерийский полк
 1927 — окончил Коммунистический университет трудящихся Востока в Москве
 позже работал председателем Балкарского окружного суда и членом Кабардино-Балкарского областного суда
 1935 — первый секретарь Эльбрусского РК ВКП(б)
 7 апреля 1939 г. — арестован 
 27 сентября 1941 г. — приговорен постановлением Особого совещания при НКВД СССР 27 сентября 1941 г. Обвинение в участии в антисоветском право-троцкистском организации, ст.ст. 58-2, 58-7, 58-11 УК РСФСР. Приговор: к заключению в ИТЛ сроком на 8 лет. Реабилитирован 11 июня 1955 г. ВК ВС КБАССР по ст.4 п.5 УПК РСФСР.
 8 марта 1944 — семья была депортирована вместе с балкарским народом в Среднюю Азию

Награды 

 Орден Красного Знамени

Семья 
Зумакулова Танзиля Мустафаевна — дочь, поэтесса
Зумакулов Борис Мустафаевич — сын, советский, российский партийный и государственный деятель.

Примечания 

Первые секретари районных комитетов КПСС